Борис Владимирович Новиков (род. 1948) — советский и украинский философ, доктор философских наук, профессор, член-корреспондент Академии политических наук Украины.

Родился 12 июля 1948 в селе Веприк Фастовского района Киевской области. Окончил философский факультет Киевского государственного университета им. Т. Шевченко (1975). Женат, имеет двоих детей. Автор более 300 публикаций, из них 13 монографий, учебников и учебных пособий. Ведёт собственную страницу на «Проза.ру».

Научный путь 
1980 — кандидат философских наук. 
1981 — доцент. 
1994 — доктор философских наук. 
1995 — профессор.

Профессиональный путь 
С 1987 г. — заведующий кафедры философии Киевского политехнического института (ныне — Национальный технический университет Украины «Киевский политехнический институт»). 1996-2013 гг. — декан факультета социологии (ныне — Факультет социологии и права НТУУ «КПИ») Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт». Председатель специализированного ученого совета по защите кандидатских диссертаций по философии в НТУУ «КПИ». Совершил подготовку десяти кандидатов и трех докторов наук.

Почётные звания 
Заслуженный работник народного образования Украины.

Сфера научных интересов 
 Проблемы человека.
 Проблемы отчуждения.
 Проблемы творчества.
 Проблема соотношения власти и собственности.

Основные труды 
Новиков Б. В. Творчество и философия. — К.: Политиздат, 1989. — 193 с. 
Новиков Б. В. О гуманизме и антигуманизме: монография. — К., 2001.
Новиков Б. В. Свобода как жизнь понимающая : Матеріали 6-ї Міжнародної науково-практичної конференції «Творчість свободи як свобода творчості». — К.: 2001. — 216 с.
Новиков Б. В. Не шутите, согнём: монография. — К., 2003.
Новіков Б. В. Геній — це нормальна людина, всі інші — відхилення від норми. Мультиверсум. Філософський альманах. — К.: Центр духовної культури, — 2004. — № 39.
Новіков Б. В., Сініок Г. Ф., Круш П. В. Основи адміністративного менеджменту: Навч. посіб. — К. Центр навчальної літератури", 2004. — 560 с.
Новіков Б. В. Творчість як спосіб здійснення гуманізму : монографія — К. : НТУУ «КПІ», 2006. — 308 с.
Новиков Б. В. Почему Россия?: монография. — К., 2006.
Новиков Б. В. Цирк уехал…: монография. — К., 2007. 
Новиков Б. В. Об интеллигентности и интеллигенции / Вісник Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут» «Філософія. Психологія. Педагогіка» — № 2 (20) — К.: ІВЦ «Політехніка». — 2007. — С. 28-35.
Новиков Б. В. Свобода как жизнь понимающая: Сб. статей. — К.: ТП-Прес, 2008. — 376 c.
Новиков Б. В. Отчуждение: монография. — К., 2009.
Новиков Б. В. Творить или вытворять?: монография. — К.: Мироновская типография, 2010. — 575 с.
Новиков Б. В. Энгельс — Маркс (Маркс — Энгельс) как событие / Марксизм та сучасність: контури прийдешнього у працях Ф. Енгельса (до 190-річчя від дня народження Фрідріха Енгельса): Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (25-26.11.2010 р., м. Київ). — К.: НТУУ «КПІ», 2010. — С. 214.
Новиков Б. В. Прощай, предыстория!: монография / Новиков Б. В. — К.: ЗАО «Мироновская типография», 2011. — 245 с.
Новиков Б. В. Мысли: монография (Новиков Б. В. — К.: ЗАО «Мироновская типография», 2011. — 445 с.

Философы СССР
Философы Украины